Тамега (река) — река в Испании и Португалии, приток Дору
 Тамега (субрегион) — субрегион на севере Португалии